Die Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co. KG [] mit Sitz in Bonn ist eine weltweit führende Orgelbauwerkstatt in Deutschland mit einer Exportquote von etwa 40 %.

Geschichte 
Das Unternehmen besteht in vierter Generation. Es wurde 1882 von Johannes Klais (1852–1925) gegründet. Es hatte seinen Sitz zunächst in der Breite Straße in der Bonner Innenstadt, 1894 entstand ein neues Wohn- und Betriebsgebäude an der Kölnstraße nach einem Entwurf von Gerhard Franz Langenberg, das im Frühjahr 1896 bezogen wurde. Seit 1921 wurde die Firma von seinem Sohn Hans Klais (1890–1965), seit 1965 von seinem Enkel Hans Gerd Klais (* 1930) weitergeführt. Heute wird das Unternehmen von seinem Urenkel Philipp Klais (* 1967) geleitet.

Neubauten der Orgelmanufaktur Klais entsprechen in der Regel dem Typus der Universalorgel, der innerhalb eines zeitgenössischen Konzeptes klangliche und konstruktive Elemente stilistisch unterschiedlicher Orgelepochen und -landschaften zu einer neuen Einheit zusammenzuführen sucht und auch Neuentwicklungen für sinnvoll erachtet. Dementsprechend strebt die Firma bei Prospekt, Gehäuse und Spielanlage ihrer Orgeln eine Gestaltung in modernen Formen an.

Weltweites Aufsehen erregte 1975 die Restaurierung der 1824 gebauten Bambus-Orgel aus der Pfarrkirche St. Joseph in Las Piñas auf den Philippinen. Das verfallene Instrument, welches das Einzige seiner Art ist, wurde in Einzelteilen nach Bonn geflogen und dort aufwendig renoviert. Die Orgelmanufaktur Klais hat auch viele andere historische Orgeln restauriert.

Hermann Simon erwähnt die Orgelmanufaktur Klais in seinem gleichnamigen Buch als Beispiel für einen „Hidden Champion“.

Werkliste (Auswahl) 
Die hergestellten Instrumente sind in zahlreichen Kirchen und Konzertsälen anzutreffen:

19. Jahrhundert

20. Jahrhundert

21. Jahrhundert

Literatur 
 Architecture of Music. Inspired pipe organs in world class buildings. Hrsg. von Johannes Klais Orgelbau, Bonn o. J.
 Horst Hodick: Johannes Klais (1852–1925); ein rheinischer Orgelbauer und sein Schaffen. Musikverlag Katzbichler, München/Salzburg 1993, ISBN 3-87397-139-9 (Dissertation, 2 Bände)
 Ludger Stühlmeyer: Orgelbau in Hof. In: Musica sacra, 133. Jg. Journal 2, Kassel 2013, S. 104–105.

Weblinks 

 Website der Johannes Klais Orgelbau GmbH & Co. KG
 Opusliste (Werkverzeichnis Stand I/2018; PDF)
 „Die Königin der Instrumente“, Reportage (Video)
 Organ index: Johannes Klais Orgelbau

Einzelnachweise 

 
Klais
Produzierendes Unternehmen (Bonn)
Musik (Bonn)
Bonn-Castell
Kölnstraße (Bonn)
Klais
Musikinstrumentenbauunternehmen (Deutschland)